Family Ties — другий студійний альбом Daddy X, фронтмена американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданий 31 січня 2006 р. лейблом Subnoize Records. Виконавчі продюсери: Кевін Зінґер, Daddy X. Звукорежисер, зведення: Майк Кумаґай, Патрік «P-Nice» Шевелін. Дизайн: Ларрі Лав. Фотограф: Фабріс Генссенс.

Список пісень 
 «All Seeing Eye» — 4:10
 «Mindbender» — 3:06
 «Karma» (з участю Dog Boy) — 2:39
 «Against All Odds» — 2:31
 «Changin'» — 4:41
 «The Bomb» — 3:36
 «Stoney Age» — 4:32
 «Power, Greed, Lies & Money» (з участю Judge D) — 3:13
 «Wake n Bake» — 1:56
 «If I Could» — 4:04
 «Money» — 3:40
 «Money Machine» — 3:58
 «Natures Way» (з участю Dirtball та Dog Boy) — 3:56
 «Freedom» (з участю Corporate Avenger) — 5:46
 «Take You Higher» — 2:45
 «Next Life» — 4:19
 «Better Place» (з участю Dirtball) — 4:02
 «You Are Everything» — 3:45
 «New World Order» — 4:09
 «Last Days» (з участю Big B, Dogboy та King Klick) — 3:24
 «Livin' Free» — 3:47

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Хіп-хоп альбоми